Rivalsa – diritto dell'assicuratore
Rivalsa – racconto di James Joyce